Otto von Blanquet ist der Name folgender Personen:

* Otto von Blanquet (General) (1848–1913), deutscher Generalleutnant 
 Otto von Blanquet (Unternehmer) (1891–1969), deutscher Gutsbesitzer und Unternehmer, Inhaber von Gaggenau Hausgeräte